Osoby o tym nazwisku:
 Clive Standen – brytyjski aktor filmowy i telewizyjny
 Jack Standen – australijski kolarz torowy